Richilde est un anthroponyme et un prénom féminin d'origine germanique, aujourd'hui désuet. En France, le prénom était encore donné au  mais semble avoir complètement disparu depuis.

La Sainte-Richilde a lieu le 23 août.

Étymologie 
Le nom se compose de l'élément ric-, dérivé du proto-germanique *rīks, « roi, souverain », et de l'élément -hilde, dérivé du proto-germanique *hildiz, « bataille, combat ».

Personnages historiques 
 Richilde (morte en 910), seconde épouse de Charles II le Chauve et impératrice d'Occident ;
 Richilde (), épouse du comte de Blois Thibaud l'Ancien ;
 Richilde (morte en 1100), recluse allemande ;
 Richilde (morte en 1087), comtesse de Hainaut.

Patronyme 
C'est également un nom de famille (rare), localisé en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne.

Astronomie 
 (1214) Richilde, astéroïde dont l'origine du nom est inconnue.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom allemand
Prénom français
Patronyme français